U-165 je naziv več podmornic:
 U-165 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-165 - podmornica Kriegsmarine

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne

U-165
U-165